Pashko ist der Familienname folgender Personen: 

 Gramoz Pashko (1955–2006), albanischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Josif Pashko (1918–1963), albanischer Politiker

Siehe auch:
 Pasko